Внешняя политика Венесуэлы — это общий курс Венесуэлы в международных делах. Внешняя политика регулирует отношения Венесуэлы с другими государствами. Реализацией этой политики занимается министерство иностранных дел Венесуэлы.

История 
Бывший президент Венесуэлы Луис Эррера Кампинс считал, что внешняя политика страны должна строиться исходя из экономических возможностей страны, которая является экспортером нефти, а также исходя из демократического строя страны и географического положения. В 1958 году в Венесуэле установилась демократическая форма правления и венесуэльские политики во внешней политике руководствовались принципами соблюдения прав человека, права народов на самоопределение, мирное сосуществования, права народов на мир и безопасность, поддержки антиколониальных движений и стимулированию роста цен на нефть. На протяжении всей своей истории внешняя политика Венесуэлы основным образом базировалась на идее Симона Боливара о развитии политической и экономической интеграции стран Южной Америки. Венесуэла активно участвует в деятельности Организации Объединённых Наций и ОПЕК, Организации американских государств, Латиноамериканской ассоциации интеграции, а также в других международных организациях.

Первые два президента Венесуэлы с наступлением демократической эпохи, Ромуло Бетанкур и Рауль Леони, последовательно отстаивали демократические интересы страны, боролись с проявлением экстремизма со стороны радикальных группировок внутри страны, а также принимали меры по защите страны от возможной иностранной интервенции. Венесуэльские президенты Бетанкур и Леони занимали жесткую позицию по отношению к политике Кубы, а также по отношению к президенту Доминиканской Республики Рафаэлю Трухильо, который даже пытался организовать заказное убийство Ромуло Бетанкура. В результате Венесуэла отказалась поддерживать дипломатические отношения с правительствами стран, пришедшими к власти в результате военных переворотов. В конце 1960-х и начале 1970-х годов Венесуэла смягчила свои позицию, что позволило восстановить дипломатические отношения с Аргентиной, Панамой, Перу и большинством коммунистических стран. В декабре 1974 года президент Венесуэлы Рафаэль Кальдера объявил о нормализации отношений с Кубой.

С конца 1980-х годов Венесуэла поддерживала отношения с Советским Союзом и странами Восточной Европы. У Венесуэлы также были ровные отношения со странами Западной Европы и Соединенными Штатами Америки. В 2010-е годы правительство Венесуэлы национализировало средства массовой информации, стали появляться политические заключенные. В США крайне негативно восприняли эту политику венесуэльских властей и стали оказывать давление на эту страну. Президент Венесуэлы Уго Чавес декларировал, что проводит политику по созданию многополярного мира и стремится покончить с гегемонией США.

В апреле 2006 года Уго Чавес объявил о выводе Венесуэлы из Андского сообщества, а в июле 2006 года страна присоединилась к торговому блоку Меркосур. Правительство Венесуэлы установило тесные отношения с Кубой, а также с Северной Кореей, Белоруссией и Сирией. Венесуэла также начала укреплять экономические, политические и военные связи с Россией и Китаем. 27 апреля 2017 года министр иностранных дел Венесуэлы объявил, что страна начала процесс выхода из Организации американских государств в связи со вмешательством этой организации во внутренние дела страны.

Отношения с Бразилией

Отношения с Гайаной 

Венесуэла претендует на всю территорию к западу от реки Эссекибо, что составляет более половины нынешнего размера Гайаны. В 1966 году в Женеве была создана специальная комиссия для разрешения территориального спора. В 1970 году президент Венесуэлы Рафаэль Кальдера согласился наложить мораторий на этот вопрос сроком на 12 лет. В марте 1983 года вопрос о территориальном споре был передан на рассмотрение в ООН. В 1990-х годах отношения между странами несколько улучшились, состоялись переговоры между министрами иностранных дел, в ходе которых они обсудили сохраняющийся территориальный вопрос, а также о налаживании более тесного сотрудничества в  энергетике и здравоохранении.

Отношения с Ираном

Отношения с Колумбией 

Отношения между странами остаются напряженными в течение последней половины XX века. Каракас и Богота были вовлечены в долгий спор относительно суверенитета над водами Венесуэльского залива. В августе 1988 года между странами произошёл конфликт из-за колумбийского судна вошедшего в венесуэльские территориальные воды, но обе страны смогли избежать вооружённого конфликта. В марте 1989 года президенты двух стран встретились на границе, чтобы обсудить этот и другие спорные вопросы.

Дипломатические отношения с Панамой 
В 2014 году Николас Мадуро объявил о разрыве дипотношений с Панамой.

Отношения с США 

В 1830 году Венесуэла вышла из федерации с Колумбией, а в 1835 году Соединенные Штаты установили дипломатические отношения с Венесуэлой. Американо-венесуэльские отношения стали напряжёнными в последние годы, хотя обе страны договорились в 2009 году на саммите искать пути на возобновление прежних отношений на основе взаимных интересов. Президент Венесуэлы Уго Чавес определил себя в качестве оппозиции к политике США, критикуя их отношение к Латинской Америке. Чавес занимает должность президента с 1999 года и был переизбран на третий срок 7 октября 2012 года. В его видение «Социализма 21-го века» не входит создание дружеских отношений со Штатами. 27 декабря 2010 года венесуэльскому послу в Соединенных Штатах было отказано в визе после того, как президент Венесуэлы отозвал своё согласие на назначение американского посла в Каракас. Несмотря на напряжённость в отношениях, обе страны имеют ограниченный объём двустороннего сотрудничества, борются с наркотиками, правительство США продолжает стремиться к налаживанию конструктивного взаимодействия с правительством Венесуэлы, сосредоточив внимание на областях, представляющих взаимный интерес. Примерами таких совпадающих интересов являются борьба с наркотиками, борьба с терроризмом, торговля и энергетика.

Отношения с Россией 
Активное сотрудничество по добыче нефти («Роснефть» вложила в нефтедобычу в Венесуэле милларды долларов).

Активное военное сотрудничество: поставки вооружения и техники, выделение кредитов на её приобретение (Венесуэла — один из крупнейших покупателей российской военной техники). Визиты российской авиации; совместные учения.

Поддержка правящего режима (Чавес, Мадуро) на международной арене.

Отношения с Белоруссией 
Соглашение об установлении отношений было подписано еще в 1997 году, но белорусское посольство открылось в Венесуэле только в 2007 году. После этого двусторонняя торговля многократно возросла, в Венесуэле были созданы совместные белорусско-венесуэльские предприятия.

В 2010-е годы в Венесуэле были построены совместные предприятия (напр. тракторный завод (2012), завод по сборке белорусской дорожно-строительной техники (2015)). Также, строительство белорусами социального жилья.

Отношения с Китаем 
Китай находится  на третьем  месте (после США и Индии) по экспорту из Венесуэлы (15,7 %) и  на втором месте по импорту (21,4 %).

Примечания

Ссылки 
 Внешняя политика Венесуэлы на сайте globalsecurity.org
 Внешняя политика Венесуэлы на сайте countrystudies.us